Die Liste der Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1990 enthält alle Spieler, die in der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1990 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während FKS Avia Świdnik und KS Maraton Wrocław in allen Wettkämpfen die gleichen fünf Spieler einsetzte (und somit jeweils eine Partie kampflos verloren), 1893 KKSz-Hutnik Kraków, KS Start Katowice, BKS Chemik Bydgoszcz, KSz Hańcza Suwałki, MZKS Pocztowiec Poznań, AZS UW Warszawa, KS Górnik 23 Czerwionka und RKS Levino Lębork in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler (KKS Lech Poznań setzte ebenfalls insgesamt sechs Spieler ein, trat aber ohne Frau an und verlor damit in jeder Runde eine Partie kampflos), spielten bei BBTS Włókniarz Bielsko-Biała, LKS Igloopol Dębica, KKS Polonia Warszawa, KSz Hetman Gryfów Śląski, AZS Politechnika Łódź, KS Konstal Chorzów und KS Budowlani Koszalin je acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 225 Spieler zum Einsatz, von denen 19 die maximale Partienzahl von 9 erreichten.

Punktbeste Spieler mit je 7,5 Punkten waren Roman Vidonyak (Świdnik) und Vidmantas Mališauskas (Politechnika Wrocław), wobei Vidonyak 8 Partien spielte, Mališauskas 9. 7 Punkte aus 9 Partien erreichte Waleri Tschechow (Słupsk). Mit Danuta Kłusek (Dębica), Zbigniew Doda (Lech Poznań) und Marek Kempys (Bielsko-Biała) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielte Kłusek fünf Partien, Doda und Kempys je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1990); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1990), bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1990; CSR = Tschechoslowakei, POL = Polen, URS = Sowjetunion
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

KS Piast Słupsk

AZS Politechnika Wrocław

WKSz Legion Warszawa

1893 KKSz-Hutnik Kraków

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

KS Maraton Warszawa

KS Górnik 09 Mysłowice

LKS Igloopol Dębica

KS Start Katowice

KKS Polonia Warszawa

BKS Chemik Bydgoszcz

GKS Piast Gliwice

KSz Hańcza Suwałki

KKS Lech Poznań

JKS Spartakus Jelenia Góra

KS Miedź Legnica

MZKS Pocztowiec Poznań

KS Anilana Łódź

FKS Avia Świdnik

MKS Start Lublin

KS Kolejarz Katowice

SKS Start Bytom

AZS UW Warszawa

KSz Hetman Gryfów Śląski

KS Zagłębie Konin

KS Górnik 23 Czerwionka

AZS Politechnika Łódź

KS Konstal Chorzów

RKS Levino Lębork

KS Maraton Wrocław

KS Budowlani Koszalin

WKS Technik Zamość

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung. Freilose sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.
 Es sind sowohl die Ergebnisse der Vorrunde als auch die des Play-off berücksichtigt.

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Wikipedia:Liste
Schach 1990
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1990